2 miejscowości w Polsce: 
 Wolkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec 
 Wolkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna